Bistra több település neve:

Romániában
 Sebesújfalu, Bihar megye
 Bisztra, Fehér megye
 Petrovabisztra, Máramaros megye
 Horvátországban
 Bistra, Zágráb megye